

Mitologia 
 Lapite – personaggio della mitologia greca, figlio di Apollo e Stilbe. È l'eponimo del popolo dei Lapiti
Lapite – personaggio della mitologia greca, figlio di Eolo e padre di Lesbo, che sposò Metimna (figlia di Macareo). Lesbo è l'eponimo dell'isola di Lesbo
Lapiti – un popolo leggendario che abitava la vallata del Peneo in Tessaglia